Мария-Кристина Савойска () е кралица на Двете Сицилии – съпруга на крал Фердинанд II от Двете Сицилии.

Биография 
Мария-Кристина е родена на 14 ноември 1812 г. в Каляри, Сардиния, като принцеса Мария Кристина Карлота Джузепа Гаетана Ефизия Савойска. Тя е дъщеря на сардинския крал Виктор-Емануил I (1754 – 1824) и ерцхерцогиня Мария-Тереза Австриска-Есте (1773 – 1832). Мария-Кристина е по-малка сестра на австрийската императрица Мария-Анна Савойска.

На 21 ноември 1832 Мария-Кристина се омъжва за краля на Двете Сицилии Фердинанд II.

Мария-Крситина остава известна с красотата и стеснителността си: скромна и сдържана, тя никога не свиква с живота в неаполитанския кралски двор. Бракът ѝ с Фердинанд II също не щастлив, тъй като кралят не проявява търпение и разбиране към съпругата си.

Мария-Крситина умира на 21 януари 1836 г. при раждането на първото си дете – бъдещия и последен крал на Двете Сицилии Франческо II. През 1872 г. покойната кралица на Двете Сицилии е беатифицирана за блажена от папа Пий IX.

Източници 

 Luciano Regolo, La reginella santa – Tutto il racconto della vita di Maria Cristina di Savoia sovrana delle Due Sicilie. Milano, Simonelli Editore, 2000. ISBN 88-86792-22-0
 Arrigo Petacco: La regina del sud. Mondadori, Mailand 1992, ISBN 88-04-43391-4.

Външни препратки 

 Maria Cristina di Savoia, Santiebeati.it

Кралици на Двете Сицилии
Савойска династия
Блажени
Жени
Родени в Каляри
Починали в Неапол
Починали при раждане
Италианска аристокрация
Италианки